Nogales International Airport kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Nogales International Airport (flygplats i Mexiko), Sonora,

USA 

 Nogales International Airport (flygplats i USA), Arizona, Santa Cruz County, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar